Watling peut désigner :

Patronyme 

 Ciara Watling (1992-), footballeuse internationale nord-irlandaise ;
 Deborah Watling (1948-2017), actrice britannique ;
 Jack Watling (1923-2001), acteur britannique ;
 Leonor Watling (1975-), actrice et chanteuse espagnole ;
 Roy Watling (1938-), mycologue britannique ;
 Thomas Watling (1762-1814), peintre et illustrateur australien.

Toponyme 

 Watling Island, une île de l'archipel des Bahamas ;
 Watling Street, une voie romaine longue de 322 km qui relie le port anglais de Douvres à Viroconium, aujourd'hui Wroxeter, dans le Shropshire, au Royaume-Uni.

Divers 
 Bataille de Watling Street, en l'an 60 ou 61.
Patronyme anglais